Sezon (1903) był 3. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 8 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu. Tytułu nie obroniła drużyna Budapesti TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Jenő Károly, który w barwach MTK strzelił 15 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1903 w Austro-Węgrzech
1903 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech